Municipio de Capital puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Capital (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Capital (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.